Тамийа (tamiya, ta’amiya,  ) — блюдо из фасоли, распространённое в Египте, Тунисе и других странах Северной Африки. Напоминает фалафель, вероятно, является его прародителем.

Этимология 
Cлово ta’amiya ( ) происходит от миниатюрной формы арабского слова  (, «еда»); корень в данном случае указывает нечто, касающееся вкуса и еды (), а слово означает «маленький кусочек пищи» или «маленький вкусный предмет».

История 
Тамийа называют египетским фалафелем.
Корни тамийа уходят в древний Египет. Позднее рецепт тамийа был немного видоизменён: вместо фасоли стали применять нут. На протяжении веков блюдо приобретало более деликатную структуру, а нут с более мягким вкусом часто заменял часть фасоли или её всю. Начиная с 1950-х годов йеменские иммигранты в Израиле занялись созданием фалафеля, используя версию нута, распространенную в Леванте, и превратили это древнее угощение в израильскую национальную еду. Оладьи или шарики обычно подавались в лаваше с салатом и сопровождались тахиной и z’chug (соус чили). Сегодня эти пряные крокеты, ближневосточный эквивалент фаст-фуда, продаются уличными торговцами и в заведениях общепита по всему региону.

Приготовление 
Фасоль замачивается в воде на несколько часов или на ночь, растирается с поджаренным луком, чесноком, кинзой или укропом, красным перцем. Приправляется тмином, солью. Также в него можно добавить яйцо. Формируется в оладьи или шарики величиной с грецкий орех, обваливается в семенах кунжута и обжаривается. Подаётся с лавашом, помидорами, луком и пастой тахини.

Примечания 

Блюда  из фасоли
Тунисская кухня
Египетская кухня
Вегетарианство
Блюда по алфавиту